Soultz pode se referir a:

 Soultz-Haut-Rhin, comuna da Alsácia, no departamento do Alto Reno;
 Soultz-sous-Forêts, comuna da Alsácia, no departamento do Baixo Reno;
 Soultz-les-Bains''', comuna da Alsácia, no departamento do Baixo Reno.

Desambiguações de topônimos